Als Weltmeisterschaft 1934 oder WM 1934 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1934 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1934
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1934 in Wien (Österreich)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1934 in Genf (Schweiz)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1934 in Groningen (Niederlande)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1934 in Lille (Frankreich)
 Einband-Weltmeisterschaft 1934 in Vichy (Frankreich)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1934 in Barcelona (Spanien)
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1934 in Brüssel (Belgien)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1934 in Paris
 English Billiards
 World Championships 1934
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1934 in Nottingham (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1934
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1934
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1934
 Internationale Fechtmeisterschaften 1934
 Fußball-Weltmeisterschaft 1934
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1934
 Schachweltmeisterschaft 1934
 Tischtennisweltmeisterschaft 1934
 Turn-Weltmeisterschaften 1934
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1934
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1934

Sportveranstaltung 1934
Weltmeisterschaften nach Jahr